Nausseden ist der Name ostpreußischer Orte im heutigen Gebiet von Litauen und Russland:
 Nausseden, Kreis Heiligenbeil: untergegangener Ort im Rajon Bagrationowsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Nausseden, Kreis Insterburg: untergegangener Ort im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Nausseden, 1938 bis 1946: Kleindünen, Kreis Niederung/Elchniederung, seit 1946: Priwalowka (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Slawsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Nausseden, 1938 bis 1946 Weitenruh, Kreis Stallupönen/Ebenrode: untergegangener Ort im Rajon Nesterow, Oblast Kaliningrad, Russland
 Nausseden, Kreis Tilsit/Kreis Pogegen, seit 1945: Nausėdai (Stoniškiai), Dorf im Bezirk Tauragė, Litauen